Чемпионат Африки по дзюдо 2020 года планировалось провести 16 — 19 апреля в городе Касабланка (Марокко). Однако 10 марта 2020 года на заседании Международной федерации дзюдо было принято единогласное решение не проводить чемпионат из-за эпидемии коронавируса. Кроме чемпионата Африки также были отменены ещё 19 других крупных международных соревнования по дзюдо. До этого чемпионата в стране проходили чемпионаты Африки по дзюдо 1997, 2008 и 2012 годов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Африки по дзюдо
Чемпионаты Африки в 2020 году
2020 год в дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Марокко
Чемпионаты Африки в Марокко
2020 год в Марокко
Международные спортивные соревнования в Касабланке
События 10 марта
Март 2020 года
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19